Cheruiyot ist Namensbestandteil folgender Personen:

 David Emmanuel Cheruiyot (* 1970), kenianischer Marathonläufer
 Edwin Cheruiyot Soi (* 1986), kenianischer Langstreckenläufer
 Evans Kiprop Cheruiyot (* 1982), kenianischer Marathonläufer
 Lenah Jemutai Cheruiyot (* 1973), kenianische Marathonläuferin
 Joel Cheruiyot (* 1951), kenianischer Langstreckenläufer
 Kenneth Cheruiyot (* 1974), kenianischer Marathonläufer
 Kipkoech Cheruiyot (* 1964), kenianischer Mittelstreckenläufer
 Moses Cheruiyot Mosop (* 1985), kenianischer Langstreckenläufer
 
 Rose Cheruiyot (* 1976), kenianische Langstreckenläuferin
 Timothy Cheruiyot (* 1995), kenianischer Mittelstreckenläufer
 Vivian Cheruiyot (* 1983), kenianische Langstreckenläuferin
 William Cheruiyot Sigei (* 1969), kenianischer Langstreckenläufer, siehe William Sigei
 Willy Cheruiyot Kipkirui (* 1967), kenianischer Marathonläufer